Lorenzo Bianchini – regista e sceneggiatore italiano
Lorenzo Bianchini – calciatore italiano
 Lorenzo Bianchini – pittore italiano del XIX secolo